Cap San Diego (schip, 1962) - Duits schip
 Kaap San Diego (Argentinië) - kaap in Vuurland, Argentinië
 Kaap San Diego (Taiwan) - kaap in Taiwan